Enger représente :

Toponyme
Enger, ville de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Patronyme
Anne Enger, femme politique norvégienne, née en 1949.
Charles Van Enger (1890-1980), directeur de la photographie américain
Gyda Enger, sauteuse à ski norvégienne, née en 1993.
Ole Christen Enger, sauteur à ski norvégien, né en 1983.
Sondre Holst Enger, cycliste norvégien né en 1993.

Homonymie de patronyme norvégien